

Лівобережний — хутір, Азовський район, Ростовська область
 Лівобережний — селище, Нікольський район, Вологодська область

Лівобережний — мікрорайон міста Дніпро